ZVVS je kratica, ki lahko označuje:
 Zveza višjih vojaških starešin Slovenije
 Zveza veteranov vojne za Slovenijo.